Пьер Жорж (; , Париж — , Абсем), больше известный как полковник Фабьен () — активный участник французского движения Сопротивления, коммунист, интербригадовец, организатор и исполнитель первой успешной ликвидации представителя нацистской Германии в оккупированной Франции.

Биография 
Пьер Жорж родился 21 января 1919 года в Париже в семье пекаря, выходца из Вильнёв-Сен-Жорж. В восемь лет у Пьера умерла мать. Трудовую деятельность начал ещё в детстве. Сначала работал помощником пекаря, затем ажюстером и слесарем на железной дороге.

Во французской компартии с 1933 года. В 1936 году, в возрасте 17 лет, Жорж уехал в Испанию для борьбы с мятежниками генерала Франсиско Франко. Скрыв своё несовершеннолетие Пьер Жорж вступил в Интернациональные бригады. Был трижды ранен на фронтах. В январе 1938 года Жоржу присвоили звание младшего лейтенанта. В июне того же года Жорж заболел пневмонией и был вынужден покинуть Испанию и вернуться во Францию.

После возвращения во Францию Пьер Жорж устроился работать на авиационном заводе Breguet. В 1939 году Жоржа ввели в состав ЦК французского комсомола. В сентябре 1939 года после начала Второй мировой войны и запрета Французской Коммунистической партии, Жорж был арестован, но в июне 1940 года во время неразберихи, вызванной нападением Германии на Францию, ему удаётся сбежать. После побега Жорж прибывает в Марсель и устанавливает связи с коммунистическим подпольем. В 1940—1941 годах Пьер Жорж принимает участие в актах саботажа, организованных французской компартией против немецкий оккупантов.

В июле 1941 года, после германского вторжения в СССР, Жоржу поручают организовать боевые группы из для ведения вооружённой борьбы с оккупантами.

21 августа 1941 года на станции Барбес — Рошешуар Парижского метрополитена Пьер Жорж лично застрелил офицера немецкого военно-морского флота Альфонса Мозера. Это была первая подобная акция французского Сопротивления и она специально была приурочена к двухмесячной дате нападения нацистской Германии на Советский Союз. В ответ на убийство немцы усилили репрессии и вместе с вишистским режимом расстреляли сто заложников. Такой жестокий ответ оккупантов на убийство немецкого офицера вызвал споры внутри французского Сопротивления относительно допустимости и оправданности организации покушений, но, несмотря на это, убийства оккупантов продолжились.

В 1943 году Пьер Жорж был арестован и подвергнут пыткам, но ему удалось сбежать. В 1944 году будучи одним из руководителей партизан-маки, принимал активное участие в Парижском восстании 19-25 августа. Во время восстание Пьер Жорж, к тому времени, уже принявший псевдоним «Фабьен» и получивший звание полковника, начал формирование добровольческих армейских подразделений (т. н. «Колонны Фабьена»), которые состояли бы из коммунистов. Затея Фабьена была поддержана французской компартией, но вызвало сильное раздражение в военном руководстве. Но, несмотря на все препятствия, Фабьену удалось закончить формирование своих частей и в сентябре 1944 года «колонны Фабьена» выдвинулись на фронт в Лотарингию и приняли участие в боевых действиях. Со временем из-за проблем со снабжением Фабьену пришлось уменьшить масштаб автономности своего подразделения. 10 ноября 1944 года после переговоров с армейский руководством были достигнуты договорённости, что колонны Фабьена войдут в состав французской армии в качестве регулярной части.

27 декабря 1944 года полковник Фабьен и несколько его подчинённых погибли в результате взрыва мины в блиндаже, в котором они находились. Причины взрыва достоверно не были установлены, ввиду чего появилась версия, что Фабьен был убит по приказу французского военного руководства.

Личная жизнь 
Был женат на Andrée Coudrier, в браке с которой у Фабьена родилась дочь.

Отец и дед Фабьена были расстреляны немецкими оккупантами.

Память 
В честь полковника Фабьена названа станция метро в Париже, а также множество улиц и площадей в разных французских городах.

В кино 
Фабьен показан в фильмах Горит ли Париж? (1966 год) (в роли Фабьена Serge Rousseau) и Специальное отделение (1975 год) (в роли Фабьена Jacques Spiesser), а также в телесериалах La Résistance (2008 год) и Résistance (2014 год).

Примечания

Ссылки 
 La Colonne Fabien
 Colonel Fabien
 Герой французского Сопротивления полковник Фабьен

Литература 
 Jean-Marc Berlière avec Franck Liagre, Le Sang des communistes, Paris, Fayard, 2004.
 Antoine Béthouart, Cinq années d’espérance — Mémoires de guerre, 1939—1945, Paris, Plon, 1968, p. 303—305.
 Pierre Durand, Qui a tué Fabien, Paris, Messidor/ Temps Actuels, 1985, 307 p.
 Roland Gaucher, Histoire secrète du parti communiste français, Paris, Albin Michel, 1974.
 Paul Gaujac, " Le Colonel Fabien : mythe et réalité ", Batailles, no 18, octobre-novembre 2006, p. 72-77.
 Fiche biographique du Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social (direction Claude Pennetier), Éditions de l’Atelier, 2009.
 Monique Georges (préface Gilles Perrault, postface Olivier Besancenot), Le Colonel Fabien était mon père, éditions Mille et une nuits, coll. " Documents ", 2009, 319 p. (ISBN 978-2755500998).
 Albert Ouzoulias, Les Bataillons de la Jeunesse, Les Éditions sociales, 1971 (ISBN 2209053722).
 Michel Pigenet, Les " Fabiens " des barricades au front (septembre 1944 — mai 1945), L’Harmattan, 1995 (ISBN 2-7384-3679-X).
 Raoul Salan, Mémoires — Fin d’un empire, t. 1, Le Sens d’un engagement, juin 1899-septembre 1946, Paris, Presses de la Cité, 1970, p. 138—140 et 145.
 Courrier des lecteurs de la revue Historama, no 315, février 1978, p. 24 ; no 319, juin 1978, p. 12 et 14 ; no 322, septembre 1978, p. 8 ; no 325, décembre 1978, p. 10 et 123—124.

Бойцы интербригад
Революционеры Франции
Коммунисты Франции
Партизаны
Участники французского движения Сопротивления
Похороненные на кладбище Пер-Лашез